Калоплака Ахти () — лишайник семейства Телосхистовые, вид рода Калоплака.

Впервые выявлен в Финляндии, официально был описан как новый вид в 1994 году Ульриком Сектингом (Ulrik Søchting). Типовой образец был найден на тополе. Видовой эпитет дан в честь финского лихенолога Теуво Ахти.

Описание 
Накипный лишайник. Слоевище поверхностно-разбросанное, чаще незаметное, бледно-серое. Апотеции рассеянные, диаметром около 0,4 мм от ярко-жёлтого до оранжевого цвета, иногда с бледно-серым краем диска, который быстро исчезает. Споры 10,5—13×5—7 мкм с перегородкой 2—5 мкм.

Среда обитания и распространение
Бореальный лишайник.

Известный из Швеции, Норвегии, Финляндии, Северной Америке.

В России указывался из европейской части (северо-западные регионы, Оренбургская,Самарская области), Среднего Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Примечания 

Лишайники
Леканоромицеты
Таксоны грибов, названные в честь людей